Johan 2. (også Hans, Johannes, John, Johann, Jean eller Jan) kan henvise til flere regenter med dette navn:

 Pave Johan 2. (470-535) – Pave 533-535.
 Johannes 2. Komnenos (1087-1143) – Kejser af Byzans 1118-1143.
 Johan 2. af Holsten (Ca. 1253-1320/22) - Greve af Holsten.
 Johan den Gode (1319-1364) – Konge af Frankrig 1350-1364.
 Johan den Uforfærdede (1371-1419) – Hertug af Hertugdømmet Burgund 1404-1419.
 Johan 2. (1455-1595) – Konge af Portugal 1481-1495.
 Johan Cicero (1455-1499) – Kurfyrste af Brandenburg 1486-1499.
 Hans af Danmark (1455-1513) – Konge af Sverige som Johan 2. 1497-1501.
 Johan 2. Sigismund Zápolya (1540-1571) – Fyrste af Transylvanien 1570-1571.
 Johan 4. af Portugal (1603-1656) – Hertug af Braganza som Johan 2. 1630-1640.
 Johan 2. Kasimir (1609-1672) – Konge af Polen 1649-1668.
 Johan 2. (1840–1929) – Fyrste af Liechtenstein 1858–1929.